bryła geometryczna – figura przestrzenna
 bryła niewypukła
 bryła obrotowa
 bryła platońska
 bryła wypukła
 bryła brzegowa – element w grafice 3D
 bryła sztywna – pojęcie z zakresu mechaniki klasycznej
 osoby o nazwisku Bryła:
 Antoni Bryła – polski prawnik, działacz ruchu ludowego, żołnierz podziemia, podpułkownik
 Jadwiga Bryła – polska biochemik
 Jerzy Bryła – polski ksiądz, protonotariusz apostolski
 Jolanta Bryła – polska politolog
 Józef Bryła – polski sportowiec, wspinacz i polarnik
 Marta Bryła – polska aktorka filmowa
 Stanisław Bryła (ujednoznacznienie)
 Stefan Bryła – polski inżynier budowlany

Zobacz też